Morgan Schneiderlin (wym. [], ur. 8 listopada 1989 w Zellwiller) – francuski piłkarz występujący na pozycji pomocnika we francuskim  klubie OGC Nice. Od 2015 roku do stycznia 2017 roku Schneiderlin reprezentował barwy Manchesteru United.

13 lipca 2015 roku Manchester United oficjalnie potwierdził transfer Schneiderlina. Zawodnik podpisał kontrakt łączący go z klubem do czerwca 2019 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. W nowych barwach zadebiutował 8 sierpnia 2015 roku, rozgrywając pełne 90 minut w wygranym 1:0 meczu z Tottenhamem Hotspur. Swoją jedyną bramkę dla klubu strzelił 17 października 2015 r. w wygranym 0:3 meczu z Evertonem.

12 stycznia 2017 roku podpisał kontrakt z Evertonem.

Statystyki kariery 
 (aktualne na koniec sezonu 2021/22)

Sukcesy 
 Manchester United
 Puchar Anglii (1): 2015/2016
 Tarcza Wspólnoty (1): 2016

Reprezentacyjne 
 Wicemistrzostwo Europy: 2016

Przypisy

Bibliografia 

Reprezentanci Francji w piłce nożnej
Piłkarze RC Strasbourg
Piłkarze Southampton F.C.
Piłkarze Manchesteru United
Piłkarze Evertonu F.C.
Urodzeni w 1989
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Piłkarze OGC Nice